Thurston County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Thurston County (Nebraska)
Thurston County (Washington)